HR Дельфина (Новая Дельфина 1967, Nova Delphini 1967, N Del 1967) — катаклизмическая переменная, относящаяся к медленным новым. Её вспышка наблюдалась в 1967 году.
   
Новая HR Дельфина была открыта 8 июля 1967 года Дж. Олкоком, когда её блеск составлял 5,6m, позднее по фотопластинкам было установлено, что она вспыхнула не позднее середины июня — 17 июня её блеск был 8,8m. До декабря 1967 года блеск звезды держался около 5m, а в середине декабря на короткое время возрос до 3,7m. Параметр t3 — время падения блеска на три звёздных величины ниже максимума — составил 225 дней. Далее на протяжении нескольких лет блеск медленно падал до его величины перед вспышкой (около 12m). Звёзды подобного типа представляют собой двойные системы, состоящие из звезды позднего спектрального класса главной последовательности и белого карлика с окружающим его аккреционным диском, в который переходит вещество звезды-компаньона. Ко вспышке приводит термоядерная детонация богатого водородом вещества аккреционного диска. Помимо исключительной продолжительности предмаксимальной стадии вспышки, другим необычным свойством HR Дельфина является её большая светимость, по сравнению с другими старыми новыми звёздами — более пятидесяти солнечных в ультрафиолетовом свете, по данным IUE.

См. также 
 Новая Дельфина 2013

Примечания 

Белые карлики
Переменные звёзды
Новые